Karel Němec je jméno a příjmení, které má více osobností:

 Karel Němec (1839–1901) – český pedagog, ovocnář a ředitel pražského Pomologického ústavu, syn spisovatelky Boženy Němcové
 Karel Němec (malíř) (1879–1960) – český malíř a grafik
 Karel Němec (režisér) – český operní režisér
 Karel Němec (sochař) (1946–2014) – český sochař, působivší převážně v Plzni
Karel Němec (herec) (1894-1975) - filmový a divadelní herec